Сен-Мексан () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Сен-Мексан () — коммуна во Франции, в департаменте Крёз